Платанар Ариба 1. Сексион А има више значења:

 Платанар Ариба 1. Сексион А, Ла Флорида (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Платанар Ариба 1. Сексион А, Лос Топес (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику